GRM, sigle composé des trois lettres G, R et M, peut faire référence à :
 Groupe de recherches musicales ;
 Aéroport du comté de Cook, aéroport de Grand Marais, MN, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports/G ;

Autre 
 Grm, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Zenica, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.